Ferino ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Ferino (* 1992), französischer Fußballspieler
 Pierre Marie Barthélemy Ferino (1747–1816), französischer General